Двадцать шестая симфония:

 Симфония № 26 (Гайдн), ок. 1768—1769
 Симфония № 26 (Иоганн Михаэль Гайдн), 1783
 Симфония № 26 (Моцарт), 1773
 Симфония № 26 (Мясковский), 1948
 Симфония № 26 (Хованесс), 1975

 0026